Венс има више значења:
 Округ Венс (Северна Каролина)
 Венс (Алабама)
 Венс (Јужна Каролина)